

Ґоґолево — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Ґоґолево — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґоґолево — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ґоґолево — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Ґоґолево — село в гміні Мар'яново Старгардського повіту Західнопоморського воєводства